Сандра Чеккіні здобула титул, у фіналі перемігши Сабрину Голеш 6-2, 7-5.

Основна сітка

Посилання 
 

Ilva Trophy